Едвард Џи Робинсон () је био амерички глумац, рођен 12. децембра 1893. године у Букурешту, а преминуо је 26. јануара 1973. године у Лос Анђелесу (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1916. || ||-{Arms and the Woman}- || ||
|-
| 1923. || ||-{The Bright Shawl}- || ||
|-
| 1929. || ||-{The Hole in the Wall}- || ||
|-
| 1930.|| ||-{An Intimate Dinner in Celebration of Warner Brothers Silver Jubilee}- || || 
|-
| 1930. || ||-{Night Ride}- || ||
|-
| 1930.|| ||-{A Lady to Love}- || ||
|-
| 1930. || ||-{Outside the Law}- || ||
|-
| 1930.|| ||-{East Is West}- || ||
|-
| 1930. || ||-{The Widow from Chicago}- || ||
|-
| 1931. || ||-{How I Play Golf by Bobby Jones No. 10: Trouble Shots}- || || 
|-
| 1931. || ||-{Little Caesar}- || ||
|-
| 1931. || ||-{The Stolen Jools}- || || 
|-
| 1931. || ||-{Smart Money}- || ||
|-
| 1931.|| ||-{Five Star Final}- || ||
|-
| 1932. || ||-{The Hatchet Man}- || ||
|-
| 1932.|| ||-{Two Seconds}- || ||
|-
| 1932. || ||-{Tiger Shark}- || ||
|-
| 1932.|| ||-{Silver Dollar}- || ||
|-
| 1933. || ||-{The Little Giant}- || ||
|-
| 1933. || ||-{I Loved a Woman}- || ||
|-
| 1934. || ||-{Dark Hazard}- || ||
|-
| 1934.|| ||-{The Man with Two Faces}- || ||
|-
| 1935. || ||-{The Whole Town's Talking}- || ||
|-
| 1935.|| ||-{Barbary Coast}- || ||
|-
| 1936.|| ||-{Bullets or Ballots}- || ||
|-
| 1937.|| ||-{Thunder in the City}- || ||
|-
| 1937.|| ||-{Kid Galahad}- || ||
|-
| 1937.|| ||-{The Last Gangster}- || ||
|-
| 1938.|| ||-{A Slight Case of Murder}- || ||
|-
| 1938. || ||-{The Amazing Dr. Clitterhouse}- || ||
|-
| 1938. || ||-{I Am the Law}- || ||
|-
| 1939. || ||-{Verdensberømtheder i København}- || ||документарни
|-
| 1939. || ||-{A Day at Santa Anita}- || || 
|-
| 1939.|| ||-{Confessions of a Nazi Spy}- || ||
|-
| 1939.|| ||-{Blackmail}- || ||
|-
| 1940. || ||-{Dr. Ehrlich's Magic Bullet}- || ||
|-
| 1940. || ||-{Brother Orchid}- ||"Мали“ Џон Т. Сарто ||
|-
| 1940. || ||-{A Dispatch from Reuter's}- || ||
|-
| 1941. || ||-{The Sea Wolf}- || ||
|-
| 1941.|| ||-{Manpower}- || ||
|-
| 1941. || ||-{Polo with the Stars}- || || 
|-
| 1941.|| ||-{Unholy Partners}- || ||
|-
| 1942.|| ||-{Larceny, Inc.}- || ||
|-
| 1942.|| Приче са Менхетна ||-{Tales of Manhattan}- ||Ејвери 'Лари' Л. Браун ||
|-
| 1942.|| ||-{Moscow Strikes Back}- || приповедач ||документарни
|-
| 1943.|| ||-{Magic Bullets}- ||приповедач || 
|-
| 1943.|| ||-{Destroyer}- || ||
|-
| 1943.|| ||-{Flesh and Fantasy}- || ||
|-
| 1944.|| ||-{Tampico}- || ||
|-
| 1944.|| ||-{Mr. Winkle Goes to War}- || ||
|-
| 1944.|| ||-{Double Indemnity}- || ||
|-
| 1945.|| ||-{The Woman in the Window}- || ||
|-
| 1945. || ||-{Our Vines Have Tender Grapes}- || ||
|-
| 1945.|| ||-{Scarlet Street}- || ||
|-
| 1946.|| ||-{American Creed}- || || 
|-
| 1946. || ||-{Journey Together}- || ||
|-
| 1946. || ||-{The Stranger}- || ||
|-
| 1947.|| ||-{The Red House}- || ||
|-
| 1948. || ||-{All My Sons}- || ||
|-
| 1948. || Острво Ларго ||-{Key Largo}- ||Џони Роко ||
|-
| 1948. || ||-{Night Has a Thousand Eyes}- || ||
|-
| 1949. || ||-{House of Strangers}- || ||
|-
| 1949. || ||-{It's a Great Feeling}- || ||појављивање
|-
| 1950.|| ||-{Operation X}- || ||
|-
| 1952. || ||-{Actor's and Sin}- || ||
|-
| 1953. || ||-{Vice Squad}- || ||
|-
| 1953. || ||-{Big Leaguer}- || ||
|-
| 1953. || ||-{The Glass Web}- || ||
|-
| 1953.|| ||-{What's My Line?}- || ||
|-
| 1954. || ||-{Black Tuesday}- || ||
|-
| 1955. || ||-{Hell on Frisco Bay}- || ||
|-
| 1955. || ||-{The Violent Men}- || ||
|-
| 1955. || ||-{Tight Spot}- || ||
|-
| 1955. || ||-{A Bullet for Joey}- || ||
|-
| 1955.|| ||-{Illegal}- || ||
|-
| 1956. || ||-{Nightmare}- || ||
|-
| 1956. || Десет заповести ||-{The Ten Commandments}- || Дејтан ||
|-
| 1957. || ||-{The Heart of Show Business}- ||приповедач || 
|-
| 1959. || ||-{A Hole in the Head}- || ||
|-
| 1960. || ||-{Seven Thieves}- || ||
|-
| 1960. || ||-{Pepe}-|| || појављивање
|-
| 1962. || ||-{My Geisha}- || ||
|-
| 1962.|| ||-{Two Weeks in Another Town}- || ||
|-
| 1963. || ||-{Sammy Going South}- || ||
|-
| 1963. || ||-{The Prize}- || ||
|-
| 1964. || ||-{Robin and the 7 Hoods}- || || појављивање
|-
| 1964. || ||-{Good Neighbor Sam}- || ||
|-
| 1964. || ||-{Cheyenne Autumn}- || ||
|-
| 1964. || ||-{The Outrage}- || ||
|-
| 1965.|| ||-{The Cincinnati Kid}- || ||
|-
| 1967. || ||-{All About People}- || приповедач || 
|-
| 1967. || ||-{Grand Slam}- || ||
|-
| 1967. || ||-{The Blonde from Peking}- || ||
|-
| 1967. || ||-{Operation St. Peter's}- || ||
|-
| 1968.|| ||-{The Biggest Bundle of Them All}- || ||
|-
| 1968. || ||-{Never a Dull Moment}- || ||
|-
| 1969. || ||-{It's Your Move}- || ||
|-
| 1969. || ||-{Mackenna's Gold}- || ||
|-
| 1970. || ||-{Song of Norway}- || ||
|-
| 1970. || ||-{The Old Man Who Cried Wolf}- || ||
|-
| 1971. || ||-{Mooch Goes to Hollywood}- || ||појављивање
|-
| 1972. || ||-{Neither by Day Nor by Night}- || ||
|-
| 1973. || ||-{Soylent Green}- || ||
|}

Референце

Литература

Спољашње везе 

 

Рођени 1893.
Умрли 1973.
Амерички глумци